Brunhilde Verhenne, Belgisch miss, Miss Belgian Beauty 2002
 Leopold Verhenne, Belgisch syndicalist en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam